Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Челси» и их главных достижений с 1905 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 29 главных тренеров, не считая временно исполняющих обязанности.

Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Жозе Моуринью, который выиграл три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, три Кубка Футбольной лиги, один Суперкубок Англии. Дольше всех на посту главного тренера команды находился Дэвид Колдерхед, руководивший командой с 1907 по 1933 год, в общей сложности — 26 лет.

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. В статистике учтены только официальные встречи.

Список тренеров 
Легенда

Статистика

По достижениям

По трофеям

По странам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Главные тренеры клуба на bounder.friardale.co.uk
 Главные тренеры клуба на Soccerbase.com

 
Челси